Panthera leo fossilis, noto talvolta come leone delle steppe, è un felino estinto del Pleistocene inferiore e medio. Viene generalmente considerato come una della più antiche sottospecie di leone (Panthera leo).

Con una lunghezza massima della testa e del corpo di 2,40 metri, circa mezzo metro in più del leone africano medio di oggi, Panthera leo fossilis era grande quanto il leone americano del Pleistocene superiore.

Molti frammenti ossei di questo felino provengono da Mosbach, in Germania, un piccolo villaggio oggi compreso nella città di Wiesbaden. Un cranio quasi completo è stato rinvenuto a Mauer, nei pressi di Heidelberg (Germania). Negli stessi sedimenti del cranio di leone è stata ritrovata una mandibola di  anni fa (mandibola di Mauer) appartenente all'antico ominide Homo erectus heidelbergensis. I resti più antichi di Panthera leo fossilis in Europa provengono da Isernia, in Italia, e datano circa a  anni fa. Una mandibola di leone risalente a 1,75 milioni di anni fa proveniente da Olduvai, in Kenya, mostra una stretta somiglianza con quelle dell'Europa.

I più antichi resti in Europa, risalenti ad oltre  anni fa, sono stati ritrovati nel sito di Isernia La Pineta (Molise).

Da Panthera leo fossilis derivò il leone delle caverne europeo del Pleistocene superiore (Panthera leo spelaea), registrato per la prima volta circa  anni fa.

Note

Bibliografia 
 Ernst Probst: Deutschland in der Urzeit. Orbis Verlag, 1999. ISBN 3-572-01057-8
 J. Burger: Molecular phylogeny of the extinct cave lion Panthera leo spelea, 2003.

Collegamenti esterni 
 
 

Felidi fossili